Xiaoyi Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiaoyi (socken i Kina, Anhui), 
 Xiaoyi (socken i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar